Конвой ON 92 (также ONS-92) — торговый конвой союзников во время Второй мировой войны. Это был 92-й из серии из конвоев ON ( — С островов Британии в Северную Америку). Корабли вышли из Ливерпуля 6 мая 1942 года, 7 мая к ним присоединилась группа А-3 Срединно-океанического эскорта.

11 мая конвой был обнаружен немецкой «волчьей стаей». 13 мая подводные лодки потеряли контакт с конвоем, но за это время были потоплены семь кораблей. Уцелевшие корабли 21 мая достигли Галифакса.

Подводные лодки 
Конвой был атакован волчьей стаей, состоящей из подводных лодок:

 U-94 (Оберлейтенант-цур-зее Отто Итеес),
 U-96 (Оберлейтенант-цур-зее Ханс-Юрген Хеллригель),
 U-116 (Корветтен-капитан Вернер фон Шмидт),
 U-124 (Капитан-лейтенант Иоган Мор),
 U-406 (Капитан-лейтенан Хорст Дитерихс),
 U-569 (Капитан-лейтенан Ганс-Петер Хинш),
 U-578 (Корветтен-капитан Энст-Август Ревинкель),
 U-590 (Капитан-лейтенан Генрих Мюллер-Эдцардс).

Корабли в составе конвоя

Корабли сопровождения конвоя

В популярной культуре 
Об атаке на конвой ON-92 поётся в песне шведской пауэр-металл группы Sabaton «Wolfpack».

Примечания 

Сражения Второго фронта
Сражения в Атлантическом океане
Морские сражения Великобритании
США во Второй мировой войне
Вторая мировая война на море
Морские сражения Германии
Морские сражения США